Pavlovci (Brestovac), een plaats in de gemeente Brestovac in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
Pavlovci (Nova Kapela), een plaats in de gemeente Nova Kapela in de Kroatische provincie Brod-Posavina
Pavlovci (Ormož), een plaats in de Sloveense gemeente Ormož